Die Liste der Äbtissinnen von Sonnefeld stellt die Abfolge der Äbtissinnen des Klosters Sonnefeld vor.

Das Kloster der Zisterzienserinnen in Sonnefeld wurde 1260 von Heinrich II. von Sonneberg und seiner Frau Kunigunde gegründet. Die Äbtissinnen stammten überwiegend aus namhaften lokalen Adelsfamilien. Das Kloster wurde als Folge der Reformation aufgelöst.

Liste der Äbtissinnen von Sonnefeld

Literatur

Einzelnachweise 

!
Abtissin Sonnefeld
Abtissin Sonnefeld